Rudolf Christiani henviser til:

 Rudolf Christiani (jurist) (1797-1858) – tysk jurist og politiker
 Rudolf Christiani (ingeniør) (1877-1960) – dansk ingeniør og politiker